Erix est une ancienne orthographe désignant un genre de serpents : les eryx.
Erix est le nom d'un pirate dans les aventures d'Astérix le Gaulois.